My Old Dutch – cortometraggio del 1911 diretto da George D. Baker
 My Old Dutch – film del 1915 diretto da Laurence Trimble
 My Old Dutch – film del 1926 diretto da Laurence Trimble
 My Old Dutch – film del 1934 diretto da Sinclair Hill